Brejo Santo (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Brejo Santo (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará